Vieiros puede referirse a:
 Vieiros (España), aldea española de la parroquia de Seara, del municipio de Quiroga, provincia de Lugo, Galicia.
 Vieiros (periódico), periódico digital español actualmente desaparecido (1996-2010).